Golić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Golić (* 1974), französischer Handballspieler bosnisch-herzegowinischer Herkunft
 Boro Golić (* um 1944), mazedonischer Handballspieler und -trainer
 Nebojša Golić (* 1977), bosnischer Handballspieler